Jouvenel des Ursins ist der Familienname folgender Personen:

 Louis-Auguste Jouvenel des Ursins d’Harville (1749–1815), französischer General der Kavallerie

Siehe auch:
 Meister des Jouvenel des Ursins († nach 1460), französischer Buchmaler
 Juvénal des Ursins, französische Familie